PCAP steht für:
 Projected Capacitive Touch, siehe Touchscreen #Projiziert-kapazitive_Touchscreens

pcap steht für:
 pcap (packet capture), eine Programmierschnittstelle, um Netzwerkverkehr mitzuschneiden

Abkürzung